

Ботино — присілок, Селтинський район, Удмуртія
 Ботино — село, Шатурський міський округ, Московська область